Jan Bednář ist der Name folgender Personen:
* Jan Bednář (Eishockeyspieler, 1999) (* 1999), tschechischer Eishockeyspieler
 Jan Bednář (Eishockeyspieler, 2002) (* 2002), tschechischer Eishockeytorwart